Le Kadis-kot est un jeu de société fictif dans l'univers de Star Trek. Il est joué sur un tablier hexagonal avec trois ensembles de pierres colorées. 

Les personnages de Naomi Wildman et Seven of Nine y jouent souvent ensemble après les événements de l'épisode "Infinite Regress".

Jeu de société
Univers de Star Trek

en:List of games in Star Trek#Kadis-kot